Lheue (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Lheue (Indrapuri), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing